Мерак — зоря в сузір'ї Великої Ведмедиці (β Ursae Majoris, β UMa)

 Мерак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Мерак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот